Miquel est la forme occitane ou catalane du prénom Michel.

C'est aussi un patronyme, porté notamment par :
 Amandine Miquel (née en 1984), footballeuse française
 André Miquel (1929-2022), universitaire et administrateur français
 Auguste Miquel (1816-1851), mathématicien français du 
 Théorèmes de Miquel, théorèmes concernant des cercles concourants en géométrie plane
 Catherine Miquel (19?-), grimpeuse française
 Charles Miquel (1920-1945), pilote de chasse et As français de la Seconde Guerre mondiale
 Gérard Miquel (né en 1946), homme politique et agriculteur français
 Guillaume Miquel (1764-1808), colonel français de la Révolution et du Premier Empire
 Friedrich Anton Wilhelm Miquel (1811-1871), botaniste néerlandais
 Ignasi Miquel (né en 1992), footballeur espagnol
 Jean Bernard Madeleine Emile Miquel (1875-1963), général de brigade français
 Jean-Pierre Miquel (1937-2003), acteur et directeur de théâtre français
  (1903-1929), athlète espagnol
 Johannes von Miquel (1828-1901), homme d'État allemand
 Joëlle Miquel (1972-), actrice et écrivaine française
 Jérôme Miquel (né en 1974), joueur français de rugby à XV
 Jules Miquel (1885-1966), coureur cycliste français
 Louis Miquel (1907-1987), architecte français
 Marcel Miquel (1913-1994), footballeur français
 Mució Miquel (1902-1945), coureur cycliste professionnel espagnol et résistant membre des Francs-tireurs et partisans
 Paul-Antoine Miquel (né en 1959), philosophe français
 Pierre André Miquel (1762-1819), militaire français de la Révolution et du Premier Empire
 Pierre Miquel (1930-2007), historien et romancier français
 Pierre Miquel (historien de l'art), né Paul Louis (1921-2002), historien français de l'art
 Raymond Miquel (1914-1995), résistant français
 Romi (écrivain), nom de plume de Robert Miquel (1905-1995), écrivain français
 Roger Honoré Augustin Miquel (1898-1978), général français, acteur central de l'Opération Résurrection (1958)
 Stéphane Miquel (né en 1970), scénariste et écrivain français

Voir aussi 
 , équivalent catalan de « Saint Michel », nom de plusieurs lieux

Lien externe 
 
Patronyme occitan